Florent, est un prénom masculin, fêté le 4 juillet.

Prénom
 Florent Schmitt (1870-1958), compositeur
 Florent (1883-1955), peintre français d'art brut.
Florent Balmont (1980-), footballeur français.
 Florent Pagny (1961-), chanteur
 Florent Peyre (1980-) , humoriste
 Florent Mothe (1981-), chanteur
 Florent Dorin (1985-), acteur, musicien, chanteur
 Florent Manaudou (1990-), nageur

Patronyme 

 Gilles Florent, rameur d'aviron français ;
 Alexandre Florent (1849-1922), homme politique français ;
 François Florent (1937-2021), homme de théâtre, fondateur du Cours Florent ;
 René Florent (1954-), joueur de football français ;
 Andrew Florent (1970-2016), joueur de tennis australien ;
 Catherine Florent (1973-), actrice québécoise ;
 Hélène Florent, actrice québécoise ;
 Guillaume Florent (1973-), marin français.

Toponyme 

 Florent-en-Argonne  dans la Marne et la région Champagne-Ardenne.
 Florenville dans la province du Luxembourg en Belgique.
 Cours Florent, cours d’art dramatique parisien.

Saints chrétiens
Voir

Autres ecclésiastiques
Florent (), archevêque d’Arles.

Autres personnalités portant ce prénom
 .

Autres 
 Florent, personnage inventé par Émile Zola dans Le Ventre de Paris

Variantes linguistiques 

Flleùrant en poitevin

Références